Беллинцаго-Ломбардо () — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 3537 человек, плотность населения составляет 884 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 20060. Телефонный код — 02.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта